Cell – processore progettato da IBM, Toshiba e Sony
 Cell – rivista scientifica statunitense
 Cell – romanzo di Stephen King
Cell – film del 2016 di Tod Williams tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King
 Cell – personaggio del manga e anime Dragon Ball
 The Cell - La cellula – film del 2000 di Tarsem Singh
 cell. – album della band giapponese Plastic Tree
 Cell – o cel, abbreviazione di Celluloide